Гармоні Корін ( 1973) — американський кінематографіст і письменник
 Корін Григорій Олександрович (справжнє ім'я Годель Шабійович Коренберг; 1926—2010) — російський поет
 Корін Олександр Дмитрович (1895—1986) — російський і радянський художник
 Корін Олексій Михайлович (1865—1923) — російський художник, дядько Павла й Олександра Коріних
 Корін Павло Дмитрович (1892—1967) — російський і радянський художник

Ім'я 
 Огата Корін — японський художник

Вигадані персонажі
 Корін (Корин, ) — персонаж повісті К. С. Льюїса «Кінь та його хлопчик»

Див. також 
 Корин () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург